Triton može značiti:

 Triton (mjesec), Neptunov satelit
 Triton (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Triton (vodozemac), endemski vodozemac
 Triton (izdavač), ruska izdavačka kuća (1925. – 1936.)
 Triton (atomska jezgra), atomska jezgra vodikovog izotopa tricija
 Triton (ratni brik), ratni brik austrijske mornarice
 SMS Tritone, šambek, 17. brod iz klase SMS Colloredo, zaplovio srpnja 1797.
 Triton (brod, 1874.)
 Triton (brod, 1996.)
 Triton (brod, 2000.)
 HMS Triton, nekoliko brodova britanske Kraljevske ratne mornarice pod imenom Triton ili Tryton
 USS Triton, nekoliko podmornica američke ratne mornarice 
 Triton-1M, ruska podmornica
 Triton-2, ruska podmornica

Vidi i:
 Tritonus, glazbeni interval